«Э́вертон» () — английский профессиональный футбольный клуб из Ливерпуля, Мерсисайд. Клуб был основан в 1878 году (под названием «Сент-Доминго»). В 1888 году «Эвертон» вошёл в число основателей Футбольной лиги и стал выступать в системе футбольных лиг Англии. В европейских турнирах клуб дебютировал в 1962 году.

Клуб принимал участие в таких турнирах под эгидой УЕФА, как Лига чемпионов (в том числе Кубок европейских чемпионов), Лига Европы (в том числе Кубок УЕФА), Кубок обладателей кубков, а также в Кубке ярмарок. В 1985 году клуб должен был принять участие в матче за Суперкубок УЕФА, однако из-за Эйзельской трагедии все английские клубы были дисквалифицированы УЕФА на 5 лет. Как следствие, игра, в которой «Эвертон» должен был сыграть с «Ювентусом», была отменена.

Главное достижение «Эвертона» в еврокубках — победа в Кубке обладателей кубков 1984/85.

Матчи

Статистика

Статистика по турнирам

Соперники по странам

Ссылки 
 Everton Results — полная статистика клуба 

Еврокубки
Эвертон